Kitow () ist ein russischer und bulgarischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Anatoli Iwanowitsch Kitow (1920–2005), russischer Kybernetiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Georgi Kitow (1943–2008), bulgarischer Archäologe und Thrakologe
 Leonid Leontjewitsch Kitow (1940–2013), sowjetischer Freistilringer 
 Stojan Kitow (* 1938), bulgarischer Fußballspieler 

Familienname
Russischer Personenname
Bulgarischer Personenname